Kürten steht für:
 Kürten, Gemeinde im Rheinisch-Bergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Kürten ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Kürten (* 1945), deutscher Filmeditor
 Arnold Kürten (1842–1912), deutscher Arzt und Sanitätsrat
 Berno Kürten (* 1956), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Carlernst Kürten (1921–2000), deutscher Bildhauer
 Dieter Kürten (* 1935), deutscher Sport-Reporter
 Dina Kürten, deutsche Synchronsprecherin
 Edith Kürten, deutsche Juristin und Präsidentin des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
 Franz Peter Kürten (1891–1957), deutscher Schriftsteller und KdF-Propagandist
 Gerold Kürten (1927–1993), deutscher Musikpädagoge, Komponist und Orchesterleiter

 Jessica Kürten (* 1969), irische Springreiterin 
 Josef Kürten (1928–2010), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Kurt Kürten (1920–1993), deutscher Heimatdichter und Zeichner
 Oskar Kürten (1886–1973), deutscher Beamter

 Sabine Kürten (* 1977), deutsche Eishockeyspielerin
 Stefan Kürten (* 1959), deutscher Fernsehjournalist
 Stephanie Kürten (* 1978), deutsche Eishockeyspielerin
 Sandra Kürten (* 1980), deutsche Eishockeyspielerin

Kuerten ist der Familienname folgender Personen:
 Gustavo Kuerten (* 1976), brasilianischer Tennisspieler
 Luiz Kuerten (1946–2015), brasilianischer Politiker